Kokand steht für:

 Stadt in Usbekistan, siehe Qoʻqon
 Khanat Kokand, historischer Staat in Zentralasien